Алекса́ндр Алекса́ндрович Ха́нов  (1904 — 1983) — советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1973). Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1947, 1949).

Биография 
Александр Ханов родился а в Санкт-Петербурге.

В 1920—1921 годах работал подручным мастера на электрической станции Варшавского вокзала в Петрограде, в 1921—1922 — вагоноприёмщик на складах имени А. Бадаева, в 1922 — монтёром на дроболитейном заводе Всероссийского Союза охотников в Петрограде.

В 1922—1923 годах учился в Институте живого слова на ораторском отделении у П. П. Гайдебурова. В 1923 году поступил в Студию Государственного Передвижного театра под руководством П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской (Петроград).

С 1924 года — артист учебно-производственной мастерской Театра Революции, школы юниоров в Москве. В 1925 году был приглашён С. М. Эйзенштейном в Первый рабочий театр Пролеткульта, где работал до 1935 года. 

C 1935 по 1979 год — снова актёр Театра Революции (ныне — Московский театр имени Вл. Маяковского).

Снимался в кино с 1939 года. 

Работал на радио, принимал участие в озвучивании мультфильмов.

Александр Александрович Ханов умер 30 августа 1983 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище (закрытый колумбарий, секция 21).

Семья 
 Жена — Марина Петровна Ханова (? — 1981), педагог сценической речи во ВГИКе.

Звания и награды 
 Заслуженный артист Узбекской ССР (1943)
 Заслуженный артист РСФСР (1947)
 Народный артист РСФСР (1954)
 Народный артист СССР (1973)
 Сталинская премия первой степени (1941) — за исполнение роли Кузьмы Минина в фильме «Минин и Пожарский» (1939)
 Сталинская премия первой степени (1947) — за исполнение роли Шульги в спектакле «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву в МАДТ им. В. Маяковского
 Сталинская премия второй степени (1949) — за исполнение роли Добротворского в спектакле «Закон чести» А. П. Штейна в МАДТ им. В. Маяковского
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Театральные работы

Театр Пролеткульта 
 «По ту сторону щели» А. Н. Афиногенова — Друмонд
 «Гляди в оба!» А. Н. Афиногенова — Басов
 «Малиновое варенье» А. Н. Афиногенова — Шмелёв

Театр Революции 
  — «Таня» А. Н. Арбузова — Игнатов
  — «Весна в Москве» В. М. Гусева — Михаил Гаранин
  — «Фронт» А. Е. Корнейчука — Огнев
  — «Капитан Костров» А. М. Файко — капитан Костров
  — «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву — Матвей Константинович Шульга
  — «Закон чести» А. П. Штейна — Алексей Алексеевич Добротворский
  — «Леди и джентльмены» Л. Хеллман — Маркус Хаббард
  — «Гамлет» У. Шекспира — первый могильщик
  — «Гостиница „Астория“» А. П. Штейна — Василий Фролович Коновалов
  — «Персональное дело» А. П. Штейна — Ион Лукич Черногубов
  — «Человек в отставке» А. В. Софронова; постановка В.  Дудина — Дмитрий Сергеевич Крымов, секретарь обкома КПСС  
  — «Иркутская история» А. Н. Арбузова — Сердюк
  — «Медея» Еврипида — Креонт
  — «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского — Москалёв
  — «Да здравствует королева, виват!» Р. Болта  — Клод Нау
 «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука — Стрыжень
 «Иван Болотников» Г. Добржанского  — И. И. Болотников
 «Садовник и тень» Л. М. Леонова — Макавеев
 «Царь Эдип» Софокла — Эдип
 «Современные ребята» М. Ф. Шатрова — шофёр Климов
 «Дорога свободы » Г. Фаста — Гидеон Джексон

Фильмография 
  — Минин и Пожарский — Кузьма Минин
  — Суворов — Платоныч
  — Наше сердце — Зуров
  — Поезд идёт на восток — пассажир в вагоне-ресторане
  — Падение Берлина — Николай Александрович Булганин
  — Далеко от Москвы — Кузьма Кузьмич Тополёв
  — Серебристая пыль — Чарлз Армстронг
  — Урок жизни — член райкома
  — Человек родился — Степан Георгиевич, отец Виталия
  — Майские звёзды — генерал Сергей
  — Космический сплав — Иван Шапкин
  — Залп «Авроры» — Посол
  — Гибель эскадры — боцман Бухта
 1966 — Королевская регата — Алексей Иванович
  — Цветы запоздалые — Никифор
  — В поле напряжения — профессор Колкин
  — Случай с Полыниным — Балакирев-старший
  — Молодые — отец Алексея и Семёна Николаевых
 1971 — Пой песню, поэт… — мельник

Телеспектакли 
  — Медея — Креонт
  — Оптимистическая трагедия — Вожак
 1971 — Конкурс продолжается. Иоганн Себастьян Бах — Иоганн Себастьян Бах

Озвучивание мультфильмов 
  — Ореховый прутик — Фаурар
  — Золотые колосья — мельник / дерево / ветер
  — Три дровосека — Лапоть
  — Хочу бодаться! — Лось (новелла «Услужливый») / Индюк (новелла «Хочу бодаться»)
  — Сказка сказывается — Водяной / трёхглавый дракон
  — Конёк-Горбунок — Чудо-юдо Рыба-кит
  — Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы — Фаурар

Озвучивание фильмов 
  — Воскресный музыкант (музыкальный фильм) — читает текст

Примечания

Ссылки 
 Александр Ханов — Энциклопедия отечественного кино

Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища